Сборная Сербии по хоккею с шайбой () представляет Сербию на международных турнирах по хоккею с шайбой. Управляется Сербской Хоккейной Ассоциацией. Занимает 32 место в рейтинге ИИХФ.

В 2009 году сборная Сербии заняла первое место в Втором дивизионе и впервые в своей истории вышла в Первый дивизион. Но в 2010 году, заняв последнее место в Первом дивизионе, вновь оказалась во Втором.

Факты о сборной 
 Цвета сборной — красно-сине-белые.
 Из международных матчей 34 завершились победой Сербии, 7 сведено вничью, а 43 проиграно.
 Разница шайб: 352—420.

Составы

Состав на чемпионате мира 2009 (2-й дивизион)  
 Главный тренер:  Александар Юкур
 Ассистенты тренера:  Морган Персон  Филип Филипи

Состав на чемпионате мира 2010 (1-й дивизион)

Статистика матчей

Последние результаты

Чемпионат мира по хоккею 2007. 2-й дивизион. 
Результат : 4 место.

Чемпионат мира по хоккею 2008. 2-й дивизион. 
Результат : 3 место.

Чемпионат мира по хоккею 2009. 2-й дивизион. 
Результат : 1 место.

Отборочный тур Олимпийских игр 2010. 
Результат : 4 место.

Чемпионат мира по хоккею 2010. 1-й дивизион. 
Результат: 6 место

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сербия на сайте IIHF 

Сербия
 
Хоккей